Osoby o tym nazwisku:
 Marko Radić – serbski piłkarz
 Radivoj Radić – serbski historyk
 Stjepan Radić – chorwacki polityk